Chapelle ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Chapelle (* 1995), französischer Leichtathlet
 Dickey Chapelle (* 1919 als Georgette Louise Meyer; † 1965), Fotografin und Kriegsjournalistin
 Georges de la Chapelle, französischer Tennisspieler
 Lo La Chapelle (1888–1966), niederländischer Fußballspieler
 Ninon Chapelle (* 1995), französische Stabhochspringerin
 Suze la Chapelle-Roobol (1856–1923), niederländische Schriftstellerin
 Thibaud Chapelle (* 1977), französischer Ruderer

 und der Künstlername von Claude-Emmanuel Lhuillier (1626–1686), französischer Dichter

Chapelle ist Bauwerksname
 Sainte-Chapelle, Paris

Chapelle ist Ortsname

in Belgien
 Henri-Chapelle
in der Schweiz:
 Chapelle (Broye), Kanton Freiburg
 Chapelle (Glâne), Kanton Freiburg 
 Chapelle-sur-Moudon, Kanton Waadt
 den französischen Namen der Gemeinde Kappelen, Kanton Bern
in Frankreich:
 Chapelle-des-Bois, Département Doubs
 Chapelle-d’Huin, Département Doubs
 Chapelle-Guillaume, Département Eure-et-Loir
 Chapelle-Royale, Département Eure-et-Loir
 Chapelle-Spinasse, Département Corrèze
 Chapelle-Vallon, Département Aube
 Chapelle-Viviers, Département Vienne
 Chapelle-Voland, Département Jura
 Neuve-Chapelle, Département Pas-de-Calais
 Vieille-Chapelle, Département Pas-de-Calais

in Belgien, Frankreich und in der Schweiz
 Aix-la-Chapelle (französischer Name für Aachen)

Siehe auch: 
 Chappel
 Chappell
 Chappelle
 Kapelle
 Capelle
 La Chapelle
 De La Chapelle
 Chapel